Гран-при Китая  года — семнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 17 по 19 октября 2008 года на трассе в Шанхае. Лидером чемпионата в Китай приехал Льюис Хэмилтон, который мог математически стать чемпионом мира досрочно, однако этого не произошло.

Квалификация 

Все три части квалификации выиграл Льюис Хэмилтон, после него вторую и третью позиции заняли два гонщика Ferrari — Райкконен и Масса. Фернандо Алонсо и Хейкки Ковалайнен заняли четвёртое и пятое места, соответственно. Таким образом, первая пятёрка квалификации почти точно копировала результаты квалификации в Японии.

Марк Уэббер квалифицировался шестым. Однако, в ходе субботней практики на его Red Bull сгорел мотор Renault, из-за использования нового мотора он получил штраф в 10 позиций на стартовом поле и стартовал 16-м.

BMW потерпели относительную неудачу. Хайдфельд квалифицировался седьмым, однако во время квалификации он помешал Дэвиду Култхарду из Red Bull завершить его быстрый круг. Шотландец подал апелляцию, и Ник получил наказание в виде лишения трёх мест, оказавшись, с учётом штрафа Уэббера, девятым. Роберт Кубица не смог пробиться в третью часть квалификации и занял 12-ю строчку.

Гонка 

На старте Хайдфельд и Уэббер выиграли по три позиции, Кубица две, Ковалайнен обошёл Алонсо, но в конце круга Фернандо вернул свою позицию. Себастьен Бурде врезался в Ярно Трулли, в результате аварии Toyota итальянца повредила переднее антикрыло. Трулли заехал в боксы и поменял носовой обтекатель, но, убедившись, что машина повреждена слишком сильно, сошёл на втором круге. Веббер, выбравший тактику большего числа дозаправок, совершил целый ряд обгонов, оставив позади Баррикелло, Глока и Пике. Однако из-за малых разрывов каждая дозаправка отбрасывала его на большое число позиций назад.

Машина Адриана Сутиля заглохла из-за проблем с коробкой передач и гонщик покинул соревнование. Оба McLaren в середине гонки начали испытывать проблемы с резиной. Лидирующий Хэмилтон из-за большого износа шин начал терять темп, который восстановил после пит-стопа. У Ковалайнена на втором отрезке гонки лопнула шина, он потерял на замене много позиций и сошёл за несколько кругов до финиша.

Гонку выиграл Льюис Хэмилтон, стартовавший с поула и установивший быстрый круг. Он увеличил отрыв в чемпионате от бразильца Массы до семи очков. Фелипе Масса под конец гонки обогнал своего напарника Кими Райкконена, что позволило Фелипе занять второе место и не дало отрыву Льюиса увеличиться до (теоретически отыгрываемых за последнюю гонку сезона) девяти очков. Перед последней гонкой Роберт Кубица лишился шансов выиграть чемпионат, а его команда BMW Sauber — завоевать Кубок конструкторов.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая
Октябрь 2008 года
Спорт в Китае в 2008 году